Een Sint-Calixtuskerk is een kerkgebouw gewijd aan paus Calixtus I.

Frankrijk 
 Église Saint-Calixte de Louron, Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors
 Église Saint-Calixte (Cysoing)
 Église Saint-Calixte (Marseille)

Nederland 
 Oude Calixtuskerk, Groenlo
 Sint-Calixtusbasiliek, ook bekend als Nieuwe Calixtuskerk, Groenlo

Zie ook
 Sint-Callistuskerk, Neerbeek

Calixtuskerk